Heinrichsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow (1791–1859), preußischer Staatsmann
 Irma Franzen-Heinrichsdorff (1892–1983), deutsche Gartenbauinspektorin
 Ruth Heinrichsdorff (1906–nach 1996), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Wilhelm Heinrichsdorff (1864–1936), deutscher Maler, Gymnasial- und Hochschullehrer sowie Autor
 Wolff Heinrichsdorff (1907–nach 1945), deutscher Staatsbeamter und Schriftsteller